Jean-Michel Truong (1950), essayiste français ;
 Lan Truong (mort en 2007), acteur vietnamien ;
 Marcelino Truong (1957), illustrateur français ;
 Nicolas Truong (1967), journaliste français ;
  (1968), écrivaine américano-vietnamienne ;
 Jean-My Truong, batteur et compositeur français.